Pradhan ist der Familienname folgender Personen:

 Bikash Pradhan (* 1985), bhutanischer Fußballspieler
 Goma Pradhan, bhutanische Langstreckenläuferin
 Jagadish Pradhan, nepalesischer Gewichtheber
 Jaslal Pradhan (* 1957), indischer Boxer
 Rajendra Pradhan (* 1954), nepalesischer Gewichtheber
 Rishiram Pradhan (* 1962), nepalesischer Judoka
 Runa Pradhan (* 1984), nepalesische Schwimmerin
 Sanju Pradhan (* 1989), indischer Fußballspieler